Crispín es un nombre propio masculino de origen latino en su variante en español. Proviene del latín Crispinus, derivado de crispus (crespo, de pelo rizado).

Santoral 
25 de octubre: San Crispín, mártir en Soissons (287).

Variantes 
Femenino: Crispina.

Variantes en otros idiomas

Véase también 
 Antroponimia
 Apellido
 Santoral

Bibliografía 
 
 
 

Nombres latinos
Nombres masculinos